Футбольный клуб «Дружба»:
 «Дружба» — футбольный клуб из Майкопа.
 «Дружба» — футбольный клуб из Йошкар-Олы.
 «Дружба» — футбольный клуб из Бердянска, Запорожская область.
 «Колос-Мелиоратор-Дружба» (ранее также назыв. «Колос-Дружба») — футбольный клуб из городского посёлка Городище (также называется «Колос»).
 ранее называвшиеся «Дружба»:
 «Дружба» — первое название футбольного клуба «Жемчужина» из Будённовска, Ставропольский край.
 «Дружба» — название футбольного клуба «Арзамас» в 2002—2009 годах (также, в 2009—2010 — «Дружба-ТДД»).